VV VVW, Sportaccommodatie in Medemblik 
Westrand (cultuurcentrum), cultuurcentrum in Dilbeek, 
West Rand, Zuid-Afrikaans district